Halodakra är ett släkte av musslor. Halodakra ingår i familjen Neoleptonidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Musslor
Halodakra